Флориан Чарнышевич (; , Пересекa, Бобруйский уезд — , , Аргентина) — один из польских писателей, офицер разведки в 1920 году (Советско-польская война).

Литературное творчество 
Его проза основывалась на польский застенок (поселение), селение мелкопоместной шляхты между Днепром и Березиной вначале XX века (1905—20).

 1942 — Nadberezyńcy, Приберезинцы (роман, первое издание 1942)
 1953 — Wicik Żywica (роман, первое издание 1953)
 1958 — Losy pasierbów (роман, первое издание 1958)
 1963 — Chłopcy z Nowoszyszek (роман, первое издание 1963)

Примечания 

Писатели Польши
Персоналии:Спецслужбы Польши
Родившиеся в Бобруйском районе